Покемон:

 «Покемон» — торговая марка Nintendo, включающая в себя компьютерные игры, аниме, мангу и прочую медиапродукцию.
 Pokémon — серия компьютерных игр.
 «Покемон» — аниме-сериал.
 Pokémon — коллекционная карточная игра.
 Покемоны — вымышленные существа, играющие центральную роль в одноимённых играх, аниме и манге.